Кубок Англии 1963/64 — 83-й розыгрыш Кубка Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. Впервые в своей истории победу в турнире одержал лондонский клуб «Вест Хэм Юнайтед», обыгравший в финальном матче на «Уэмбли» «Престон Норт Энд» со счётом 3:2.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 16 ноября 1963 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 7 декабря 1963 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 4 января 1964 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 25 января 1964 года.

Пятый раунд

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 29 февраля 1964 года.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1963/64 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1963/64 на Soccerbase.com

1963
Англия
Футбол в Европе в 1963 году
Футбол в Европе в 1964 году
Спорт в Великобритании в 1963 году
Спорт в Великобритании в 1964 году